Сан Агустин Дос има више значења:

 Сан Агустин Дос (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин Дос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику